Pierrecourt kan syfta på:
 Pierrecourt, Haute-Saône
 Pierrecourt, Seine-Maritime